Roger: The Last Human (Roger: L'últim humà) és una novel·la distòpica publicada el 2014 que detalla el final proper de la societat actual. La història segueix el narrador, Clay & Roger, mentre lluita per la seva pròpia supervisió i travessa el país mentre s'enfonsa al seu voltant.

Referències 

Novel·les del 2014